Cirurgia
 Lligadura de trompes: una intervenció quirúrgica a la qual hom talla les trompes de Falopi d'una dona per a esterilitzar-la.

Indumentària
 Lligadura (indumentària): tota peça de vestir que es porta al cap.

Música
 lligadura: un signe gràfic en una partitura.

Tipografia
 Lligadura: la unió de dos grafemes